Klaus Pavel ist der Name folgender Personen:

* Klaus Pavel (Unternehmer) (* 1938), deutscher Unternehmer und Pferdesportfunktionär
 Klaus Pavel (Politiker) (* 1953), deutscher Politiker (CDU) und Landrat